Симфония № 5 (Айвз)
 Симфония № 5 (Альвен), 1972—1973
 , 1961
 , 1932
 Симфония № 5 (Бентою), 1979
 Симфония № 5 (Бетховен), 1804—1808
 Симфония № 5 (Брукнер), 1875—1876
 Симфония № 5 (Вайнберг) 
 Симфония № 5 (Виеру), 1984—1985 
 , 1920
 , 1938—1943
 Симфония № 5 (Гайдн), между 1760 и 1762
 , 1763 
  «Героическая», 1895
 , 1999
 Симфония № 5 (Гречанинов)
 Симфония № 5 (Дайамонд), 1947—1964
 , 1994
 , 1875
 Симфония № 5 (Канчели)
 Симфония № 5 (Малер), 1901—1902
 , 1946
 Симфония № 5 (Мелартин), 1915
 , 1830
 Симфония № 5 (Меннин), 1950
 , 1953
 Симфония № 5 (Моцарт), 1765
 Симфония № 5 (Мясковский), 1918
 Симфония № 5 (Нильсен), 1920—1922
 , 1950
 Симфония № 5 (Пендерецкий), 1991—1992
 , 1954
 Симфония № 5 (Прокофьев), 1944
 Симфония № 5 (Раутаваара), 1985—1986
 , 1870—1872
 , 1813
 , 2015
 , 1986
 Симфония № 5 (Рубинштейн)
 Симфония № 5 (Руббра), 1947
 , 1984—1985
 , 1960—1964
 Симфония № 5 (Сибелиус), 1915—1919
 Симфония № 5 (Сильвестров)
 , 1972
 Симфония № 5 (Уильямсон), 1979—1980
 , 1989—1990
 Симфония № 5 (Фишер), 1947
 Симфония № 5 (Харрис), 1940—1942
 , 1962
 Симфония № 5 (Хэнсон), 1955
 , 2008
 , 1953
 Симфония № 5 (Чайковский), 1888
 , 2004—2005
 , 1988
 Симфония № 5 (Шостакович), 1937
 , 1816
 , 1941

 005